Medio de comunicación social puede referirse a:
 Un medio de comunicación, el instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional.
 Los medios de comunicación masivos, aquellos recibidos simultáneamente por una gran audiencia.
 Medios de Comunicación Social del Estado, un organismo público de medios de comunicación que existió en España.